Le mot assistant peut désigner :

 Une assistante de direction, qui aide un manageur pour les tâches quotidiennes.
 Un ecclésiastique qui, dans les messes solennelles, assiste le célébrant à l'autel. 
 Les personnes présentes en un lieu. Dans ce sens, il ne s'emploie qu'au pluriel. On parle donc d'un des assistants et non pas d'un assistant. 
 Un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO ou AMOA), dans la construction, assiste le maître d'ouvrage (le propriétaire ou commanditaire d'un projet).
 Un assistant d'éducation (AE ou AED), un métier de l'Éducation nationale en France.
 Un assistant de l'enseignement supérieur, un corps d'enseignants-chercheurs en France (en voie d'extinction) et en Belgique.
 Un assistant de justice exerce ses fonctions auprès des magistrats du pouvoir judiciaire.
 Un assistant de navigation personnel est un gadget capable de localiser l'endroit où il se situe à travers les GNSS et notamment le GPS.
 Un assistant de service social ou assistant social est chargé de l'aide à la population.
 Un assistant de preuve est un logiciel permettant l'écriture et la vérification de preuves mathématiques.
 Un assistant est un logiciel permettant d'automatiser certaines tâches (installation, configuration…)
 Un assistante maternelle, le statut juridique de la nourrice en Belgique et en France
 Un assistant parlementaire ou assistante parlementaire, utilisé parfois pour désigner une personne travaillant dans une institution parlementaire auprès d'un(e) élu(e). La dénomination officielle est cependant collaborateur ou collaboratrice parlementaire, on parle aussi parfois d'attaché parlementaire pour ceux qui travaillent dans les Ministères.
 Un assistant personnel, ou ordinateur de poche
 Un assistant de production, est un technicien dans le milieu du cinéma ou audiovisuel
 Un assistant réalisateur au cinéma assiste le réalisateur.
 Un assistant sexuel
 Un(e) assistant-e en soins et santé communautaire
 Une assistante dentaire
Une assistante indépendante
 Une assistante vétérinaire
 Un assistant des hôpitaux
 Un assistant hospitalo-universitaire
 Un chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux
Un Office manager, est responsable de la coordination des bureaux ainsi que de la gestion des ressources humaines et de la gestion administrative.